Спортска унија Леирија () португалски је професионални фудбалски клуб из Леирије. Клуб је основан 6. јуна 1966. и тренутно се такмичи у португалској Првој лиги.

Лига и куп, пласмани 
{|class="wikitable"
|-bgcolor="#efefef"
! Сезона
! Ранг
! Поз.
! Ута.
! Поб.
! Нер.
! Изг.
! ГД
! ГП
! Бод.
!Куп
!colspan=2|Европа
!Белешке
|-
|1970/71
|2ЛС
|align=right |3
|align=right|26||align=right|11||align=right|8||align=right|7
|align=right|40||align=right|34||align=right|30
||
|
|
|
|-
|1971/72
|2ЛЈ
|align=right |3
|align=right|30||align=right|14||align=right|7||align=right|9
|align=right|50||align=right|29||align=right|35
||
|
|
|
|-
|1972/73
|2ЛЈ
|align=right |5
|align=right|30||align=right|17||align=right|5||align=right|8
|align=right|50||align=right|27||align=right|39
||
|
|
|
|-
|1973/74
|2ЛЈ
|align=right |7
|align=right|38||align=right|16||align=right|9||align=right|13
|align=right|52||align=right|49||align=right|41
||
|
|
|
|-
|1974/75
|2ЛЈ
|align=right |13
|align=right|38||align=right|12||align=right|10||align=right|16
|align=right|50||align=right|56||align=right|34
||
|
|
|
|-
|1975/76
|2ЛЈ
|align=right |17
|align=right|38||align=right|11||align=right|12||align=right|15
|align=right|42||align=right|52||align=right|34
||
|
|
|
|-
|1976/77
|2ЛЦ
|align=right |11
|align=right|30||align=right|10||align=right|8||align=right|12
|align=right|26||align=right|31||align=right|28
||
|
|
|
|-
|1977/78
|2ЛЦ
|align=right |8
|align=right|30||align=right|11||align=right|8||align=right|11
|align=right|34||align=right|42||align=right|30
||
|
|
|
|-
|1978/79
|2ЛЦ
|align=right bgcolor=gold|1
|align=right|30||align=right|20||align=right|6||align=right|4
|align=right|56||align=right|20||align=right|46
||
|
|
|квалификовао се за 1. лигу
|-
|1979/80
|1Л
|align=right |13
|align=right|30||align=right|6||align=right|9||align=right|15
|align=right|26||align=right|49||align=right|21
||
|
|
|испао у 2. лигу
|-
|1980/81
|2ЛЦ
|align=right bgcolor=gold|1
|align=right|30||align=right|19||align=right|7||align=right|4
|align=right|56||align=right|21||align=right|45
||
|
|
|квалификовао се за 1. лигу
|-
|1981/82
|1Л
|align=right |16
|align=right|30||align=right|8||align=right|4||align=right|18
|align=right|25||align=right|50||align=right|20
||
|
|
|испао у 2. лигу
|-
|1982/83
|2ЛЦ
|align=right |3
|align=right|30||align=right|17||align=right|10||align=right|3
|align=right|44||align=right|17||align=right|44
||
|
|
|
|-
|1983/84
|2ЛЦ
|align=right |9
|align=right|30||align=right|10||align=right|8||align=right|12
|align=right|35||align=right|25||align=right|28
||
|
|
|
|-
|1984/85
|2ЛЦ
|align=right bgcolor=silver|2
|align=right|30||align=right|17||align=right|7||align=right|6
|align=right|42||align=right|27||align=right|41
||
|
|
|
|-
|1985/86
|2ЛЦ
|align=right |9
|align=right|30||align=right|10||align=right|8||align=right|12
|align=right|33||align=right|49||align=right|28
||
|
|
|
|-
|1986/87
|2ЛЦ
|align=right |12
|align=right|30||align=right|10||align=right|7||align=right|13
|align=right|28||align=right|40||align=right|27
||
|
|
|
|-
|1987/88
|2ЛЦ
|align=right |4
|align=right|38||align=right|18||align=right|11||align=right|9
|align=right|64||align=right|43||align=right|47
||
|
|
|
|-
|1988/89
|2ЛЦ
|align=right |10
|align=right|34||align=right|9||align=right|13||align=right|12
|align=right|42||align=right|44||align=right|31
||
|
|
|
|-
|1989/90
|2ЛЦ
|align=right |3
|align=right|34||align=right|20||align=right|9||align=right|5
|align=right|61||align=right|18||align=right|49
||
|
|
|
|-
|align=center colspan=14|4 сезоне у нижој лиги
|-
|1994/95
|1Л
|align=right |6
|align=right|34||align=right|13||align=right|10||align=right|11
|align=right|41||align=right|44||align=right|36
||
|
|
|
|-
|1995/96
|1Л
|align=right |7
|align=right|34||align=right|14||align=right|5||align=right|5
|align=right|38||align=right|50||align=right|47
||
|
|
|
|-
|1996/97
|1Л
|align=right |17
|align=right|34||align=right|8||align=right|6||align=right|20
|align=right|25||align=right|53||align=right|30
||
|
|
|испао
|-
|1997/98
|2Л
|align=right bgcolor=gold|1
|align=right|?||align=right|?||align=right|?||align=right|?
|align=right|?||align=right|?||align=right|?
||
|
|
|квалификовао се за 1. лигу
|-
|1998/99
|1Л
|align=right |6
|align=right|34||align=right|14||align=right|10||align=right|10
|align=right|36||align=right|29||align=right|52
||last 16
|
|
|
|-
|1999/00
|1Л
|align=right |10
|align=right|34||align=right|10||align=right|12||align=right|12
|align=right|31||align=right|35||align=right|42
||
|
|
|
|-
|2000/01
|1Л
|align=right |5
|align=right|34||align=right|15||align=right|11||align=right|8
|align=right|46||align=right|41||align=right|56
||
|
|
|најбољи пласман до тада
|-
|2001/02
|1Л
|align=right |7
|align=right|34||align=right|15||align=right|10||align=right|9
|align=right|52||align=right|35||align=right|55
||
|
|
|
|-
|2002/03
|1Л
|align=right |5
|align=right|34||align=right|13||align=right|10||align=right|11
|align=right|49||align=right|47||align=right|49
|bgcolor=silver|финале
|
|
|
|-
|2003/04
|1Л
|align=right |10
|align=right|34||align=right|11||align=right|12||align=right|11
|align=right|43||align=right|45||align=right|45
||
|КУ
| 1. круг
|
|-
|2004/05
|1Л
|align=right |15
|align=right|34||align=right|8||align=right|14||align=right|12
|align=right|29||align=right|36||align=right|38
||задњи 32
|
|
|
|-
|2005/06
|1Л
|align=right |7
|align=right|34||align=right|13||align=right|8||align=right|13
|align=right|44||align=right|42||align=right|47
||задњи 64
|
|
|
|-
|2006/07
|1Л
|align=right |7
|align=right|30||align=right|10||align=right|11||align=right|9
|align=right|25||align=right|27||align=right|41
||задњи 32
|
|
|
|-
|2007/08
|1Л
|align=right |16
|align=right|30||align=right|3||align=right|7||align=right|20
|align=right|25||align=right|53||align=right|16
||задњи 32
|КУ
|1 круг
|испао
|-
|2008/09
|2Л
|align=right bgcolor=silver|2
|align=right|28||align=right|15||align=right|9||align=right|6
|align=right|46||align=right|29||align=right|53
|задњи 64
|
|
|квалификовао се за 1. лигу
|}
 1Л: Португалска прва лига (1. лига)
 2Л: Лига де Хонра (2. лига)
 2ЛС, 2ЛЦ, 2ЛЈ: Португалска друга лига, Северна зона, Централна зона, Јужна зона (пре-1991: 2. лига; после 1991: 3. лига)
 КУ: Куп УЕФА

Клупски успеси 

 2002/03, У. Д. Леириа је дошла до завршнице португалског купа, где је изгубила од Порта са 1:0.
 2004, дошли су до завршнице Интертото купа, где су изгубили са 2:0 од Лила.

Познати играчи и тренери 

Тренер Жозе Мурињо их је водио 2001/02..

Од познатих играча, за УД Леириу су играли Дерлеи, Мациел, Силас, Доуала, Нуно Валенте, Хелтон и Јоãо Пауло.

Леирија у европским такмичењима

Спољашње везе 
 Званична веб страна 
 Френте Леирија
 Леирија блог

 
Л